Maria do Bairro — telenovela mexicana protagonizada por Thalía e Fernando Colunga, produzida entre 1995 e 1996 pela Televisa
María la del Barrio (telenovela filipina) — telenovela filipina protagonizada por Erich Gonzales e Enchong Dee e produzida em 2011 pela ABS-CBN
María la del Barrio (canção) — single de Thalía intitulado no álbum En éxtasis, abertura da telenovela mexicana

Desambiguações de televisão